Матч-пойнт:
 Матч-пойнт — ситуация в теннисе, когда один из игроков при выигрыше следующего очка становится победителем матча.

 «Матч-пойнт» — фильм Вуди Аллена 2005 года.